Patience () — пятый и последний студийный альбом британского поп-певца Джорджа Майкла, выпущенный 18 марта 2004 года на лейблах Aegean, Sony Music и Epic. Patience — первый альбом после Songs from the Last Century, который был издан в 1999 году.

История 
К 2006 году в США было продано 381,000 копий. Общемировой тираж превысил 4 млн копий. «Shoot the Dog» была исключена из американского издания из-за сатирического содержания.

Джордж Майкл сообщил, что Patience станет его последним альбомом для публичной продажи. 10 марта 2004 года он в интервью BBC Radio 1 он сказал о бесплатном скачивании в будущем своей музыки для поклонников, так как у него достаточно денег, и о возможных пожертвованиях и благотворительности.

Список композиций 
Все песни написаны Майклом, за исключением помеченных.

Notes
  дополнительный продюсер
  оригинальный музыкальный продюсер

Чарты и сертификации

Чарты

Сертификации 

}
}

}

Примечания

Ссылки 
 Страница альбома на официальном сайте Джорджа Майкла

Альбомы Epic Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Джорджа Майкла
Альбомы Великобритании